

Cinema 
 La frusta di fuoco (The Sundowners) – film del 1950 diretto da George Templeton
 I nomadi (The Sundowners) – film del 1960 diretto da Fred Zinnemann

Musica 
 The Sundowners – gruppo musicale statunitense